О́жегова — женская форма русской фамилии Ожегов. Известные носительницы:
 Ожегова, Анастасия Васильевна (1922—1999) — трактористка колхоза «Россия» Дуванского района Башкирской АССР. Герой Социалистического труда.
 Ожегова, Анисья Павловна (1907—1984) — звеньевая колхоза «Красный Октябрь» Вожгальского (Кумёнского) района Кировской области. Герой Социалистического Труда.